Maximilian Gustav Richard Albrecht Agustin von Götzen-Iturbide (Bistriţa, 2 maart 1944) is de huidige troonpretendent van het Mexicaanse Keizerrijk.

Götzen-Iturbide is de achter-achterkleinzoon van Salvador de Iturbide y de Marzán, zelf de kleinzoon van Agustín de Iturbide (regeerde 1822-1823), de enige keizer van het Eerste Mexicaanse Keizerrijk. Salvator werd door keizer Maximiliaan van Mexico (regeerde 1864-1867) en keizerin Charlotte geadopteerd. In 1867 werd het keizerrijk in Mexico afgeschaft, Maximiliaan geëxecuteerd en het dragen van adellijke titels strafbaar gemaakt. Een zeer kleine groep Mexicaanse monarchisten beschouwt hem echter als keizer Maximiliaan II van Mexico. Maximiliaan zelf streeft geen werkelijke macht na.

Götzen-Iturbide is in 1990 getrouwd met Anna Rosa von Franceschi met wie hij twee kinderen heeft.

Stamboom 
</center>

Gotzen-Iturbide, Maximilian